Llengüeta o canya (música), tira fina, en un principi de canya, que es fa vibrar per produir el so en un instrument musical de vent
 Llengüeta lliure, làmina fixada per un extrem i està lliure de l'altre, que serveix per a la producció del so en determinats instruments musicals aeròfons
 Llengüeta (calçat), tireta que cobreix l'obertura d'alguns tipus de calçat com la sabata o la bota
 llengüeta blanca (Crystallogobius linearis), espècie de peix de la família dels gòbids
 Llengüeta simple